Лос Соларес има више значења:

 Лос Соларес (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Соларес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику